Po kan syfta på: 

 Po – förkortning för grundämnet polonium
 PO – hjälper enskilda individer som anmäler att de har namngivits och kränkts i en tidning, se Pressombudsmannen
 Po – en av Teletubbies

Geografi

Burkina Faso 

 Pô, provinshuvudstad, Centre-Sud, Nahouri Province,

Italien 

 Po, vattendrag,

Kina 

 Bozhou (ort i Kina, Anhui), 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar